Азадо́вский — фамилия. Известные носители:

 Азадовский, Константин Маркович (род. 1941) — российский литературовед, сын М. К. Азадовского.
 Азадовский, Марк Константинович (1888—1954) — русский советский фольклорист, литературовед, этнограф.